Августа — женское личное имя (первоначально — древнеримский почётный титул матери, сестры или супруги императора), а также образованные от него другие имена собственные.

Носители, известные по имени 
 Августа Амалия Баварская (1788—1851) — принцесса из династии Виттельсбахов, супруга Евгения Богарне.
 Августа Ангальт-Дессауская (1793—1854) — княгиня Шварцбург-Рудольштадтская.
 Августа Баварская (1875—1964) — баварская принцесса из династии Виттельсбахов.
 Августа Веймарская (1811—1890) — германская императрица и королева прусская.
 Августа Великобританская (1737—1813) — принцесса Великобританская.
 
 Августа Вильгельмина Вюртембергская (1826—1898) — принцесса Вюртембергская, в браке — принцесса Саксен-Веймар-Эйзенахская.
 Августа Вильгельмина Гессен-Дармштадтская (1765—1796) — принцесса Гессен-Дармштадтская, в замужестве герцогиня Пфальц-Цвейбрюккенская.
 Августа Гессен-Гомбургская (1776—1871) — принцесса Гессен-Гомбургская.
 
 Августа Датская (1580—1639) — дочь датского короля Фредерика II.
 Августа (Защук) — преподобномученица, схимонахиня (1938).
 Августа (Василисса) Римская — императрица, мученица.
 Августа Каролина Брауншвейг-Вольфенбюттельская (1764—1788) — немецкая принцесса из Ганноверской династии, в замужестве принцесса Вюртемберга.
 Августа Каролина Кембриджская (1822—1916) — член британской королевской семьи, внучка Георга III.
 Августа Прусская (1780—1841) — принцесса Пруссии, в браке — курфюрстина Гессена.
 Августа Рейсс-Шлейц-Кестрицская (1822—1862) — принцесса Рейсская.
 Августа Рейсс-Эберсдорфская (1757—1831) — графиня (позже принцесса) из рода Рейсс младшей линии.
 Августа Саксен-Готская (1719—1772) — принцесса Уэльская, супруга принца Уэльского Фредерика, мать короля Великобритании Георга III.
 Августа Саксен-Мейнингенская (1843—1919) — принцесса Саксен-Мейнингенская.
 Августа Фердинанда Австрийская (1825—1864) — австрийская эрцгерцогиня и принцесса Тосканы.

Второе имя

 Амалия Августа Баварская — принцесса Баварская, в замужестве королева-консорт Саксонии.
 Каролина Августа Баварская — дочь короля Баварии Максимилиана I.
 Клавдия Августа — единственная законная дочь Нерона от его второй жены Поппеи Сабины.
 Луиза Августа Гессен-Дармштадтская — принцесса Гессен-Дармштадтская.
 Луиза Августа Датская — датская принцесса.
 София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская — имя будущей российской императрицы Екатерины II до её перехода в православие.
 София Шарлотта Августа, герцогиня Баварская — принцесса Баварская.
 Шарлотта Августа Уэльская — принцесса Великобритании.
 Юлия Августа или Ливия Августа — жена Октавиана Августа (38 до н. э. — 14), мать императора Тиберия, прабабка императора Калигулы, бабка императора Клавдия и прапрабабка императора Нерона.

Носители фамилии 

 Аугуста, Патрик — чешский хоккеист.
 Августа, Ян (1500—1572) — чешский богослов и проповедник.

Топонимы 
 Аугуста — город и порт в Италии, на острове Сицилия.
 Августа Треверов — древнеримский город, один из крупнейших городов римской Германии, современный Трир.
 Августа-Раурика — крупная археологическая достопримечательность и музей под открытым небом в Швейцарии.
  — невключённая территория в штате Нью-Джерси, США.

Другие значения 
 Августа — титул, дававшийся некоторым родственницам римских императоров (супругам, дочерям).
 (254) Августа — астероид.

См. также 
 Augusta
 Август (значения)
 Огаста